Unter Anklage steht für folgende Filme:

 Unter Anklage – Der Fall McMartin, US-amerikanischer Film von Mick Jackson (1995)
 Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz, deutscher Film von Till Endemann (2014)
 Wilsberg: Unter Anklage, deutscher Film von Martin Gies (2007)